Plaats in Indonesië
 Bodag (Kare), een plaats in het regentschap Madiun van de provincie Oost-Java
 Bodag (Ngadirojo), een plaats in het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java
 Bodag (Panggul), een plaats in het regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java